Un dormeur peut désigner :
 Une personne qui dort (féminin : dormeuse)
 "dormeur" ou "crabe dormeur", des crabes de l'espèce Cancer pagurus
 Voir aussi Requin dormeur
 Dormeur est aussi le nom de l'un des sept nains du dessin animé Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney adapté de la fable des frères Grimm : Blanche-Neige.